TOKIO — японская поп-рок-группа, принадлежащая агентству Johnny & Associates, сформирована в 1990 году дебют состоялся в 1994 году под лейблом Sony Music Japan, который они позднее заменили на Universal Music Japan в 2001 году. И в 2008 году, перешли к J Storm.

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видео Релизы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница лейбла J-Storm
 TOKIO на сайте Johnny's Net

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Рок-группы Японии
Бой-бэнды Японии
Идол-группы Японии
Johnny's
Исполнители J Storm
Хард-рок-группы Японии